Le nom Oxenstierna peut être celui de :

 Axel Oxenstierna (1583-1654), un homme politique suédois.
 Bengt Jönsson Oxenstierna (1390-1450), frère de Nils Jönsson Oxenstierna,  un Régent du royaume de Suède.
 Eric Oxenstierna (1916-1968), un historien suédois.
 Gabriel Gustafsson Oxenstierna (1587- 1640), un homme d'état suédois.
 Gustaf Gabrielsson Oxenstierna (1551–1597), un membre du Riksråd de Suède.
 Johan Gabriel Oxenstierna (1899-1995), un officier naval et pentathlon suédois.
 Johan Gabriel Oxenstierna (poète) (1750–1818), un homme politique et poète suédois.
 Jöns Bengtsson Oxenstierna (1417-1467), un archevêque et homme d'état suédois.
 Nils Jönsson Oxenstierna (c.1390- c. 1450), frère de Bengt Jönsson Oxenstierna, un Régent du royaume de Suède.

Homonymie de patronyme suédois